Numele Mircea cel Bătrân se poate referi la:
Mircea cel Bătrân, voievod al Țării Românești (1386-1418); vezi și Politica externă a lui Mircea cel  Bătrân

Localități și locuri:
Mircea cel Bătrân, o localitate din județul Ialomița
Mircea cel Bătrân, Timișoara
Mircea cel Bătrân, Iași
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău

Instituții:
Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” din Chișinău
Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” Constanța
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Vezi și 
 Bătrâni (dezambiguizare)